(796) Сарита () — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу X. Он был открыт 15 октября 1914 года немецким астрономом Карлом Рейнмутом в обсерватории Хайдельберг в Германии.

См. также 
 Список астероидов (701—800)
 Классификации малых планет

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Карлом Рейнмутом
Астероиды, названные в честь людей
Астероиды диаметром от 40 до 100 км